Тара́нтул:
 Тарантул — паук из рода Тарантулы (Lycosa), но не Пауки-птицееды (Theraphosidae).
 Tarantula — термин ряда европейских языков, которым обозначаются Пауки-птицееды и другие крупные пауки. Часто ошибочно переводится как «тарантул».

В науке и технике 
 Тарантул — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.
 «Тарантул» — парусная шхуна Каспийской флотилии Российской империи (1847—1861).
 «Тарантул» — тип пограничных сторожевых кораблей (проект 205П).

В культуре 
 «Тарантул» — балет Жана Коралли на музыку Казимира Жида (1839). 
 «Тарантул» — экспериментальный роман Боба Дилана (1966).
 «Тарантул, или Кожа, в которой я живу» — роман Тьерри Жонке (1984), по его мотивам снят фильм «Кожа, в которой я живу».
 Тарантул  — псевдоним нескольких персонажей в сериях комиксов Marvel Comics.

 В кинематографе
 «Тарантул» — фантастический фильм Джека Арнольда (США, 1955).
 «Тарантул» — телеспектакль (СССР, 1982).
 «Мэри-Куки и тарантул-убийца» — эротический комедийный фильм Хесуса Франко (США, 1998).

См. также 
 Tarantula — пауэр-метал группа из Португалии.
 Tarantula / Fasten Your Seatbelt — сингл австралийской группы Pendulum.